Leopoldinum lahko ima sledeče pomene:
 
 Gimnazija Leopoldinum, Detmold 
 Gimnazija Leopoldinum, Passau 
 Semenišče Leopoldinum v Heiligenkreuzu pri Dunaju